Nogales est un nom espagnol signifiant noyers.

Toponyme

Espagne 
 Nogales, municipalité espagnole, dans la province de Badajoz.
 Nogales, localité de la municipalité espagnole de Mansilla Mayor, dans la province de León.

Amérique 
 Nogales, ville de la province de Quillota, au Chili.
 Nogales, ville de l'État d'Arizona, aux États-Unis.
 Nogales, ville de l'État de Sonora, au Mexique.

Construction 
 Puente de los Nogales, ancien pont situé près de Cordoue (Espagne).

Homonymie de localités